Серена Вилијамс је трећи пут узастопно а осми пут укупно освојила титулу. У финалу је савладала Карлу Суарез Наваро са 6:2, 6:0.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Мајамија – жене појединачно
Отворено првенство Мајамија 2015.